Чубарян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Чубарян, Гукас Григорьевич (1923—2009) — советский и армянский скульптор, академик Академии художеств СССР (1988).
 Чубарян, Эдуард Варданович (1936—2021) — советский и армянский учёный физик-теоретик, академик Академии наук Армении (1996).